Ке́дров, Никола́й Никола́евич:
 Кедров, Николай Николаевич (старший) (1871—1940) — оперный и камерный певец, педагог, православный композитор.
 Кедров, Николай Николаевич (младший) (1906—1981) — музыкант, православный композитор.